Тёлки —  деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области России. Входит в состав Хахальского сельсовета.

География 
Деревня находится в болотистой местности в двух километрах от Болота Круглое, в 7 км от административного центра сельсовета — деревни Хахалы и 66 км от областного центра — Нижнего Новгорода.
 Часовой пояс

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский